L’Occitane steht für:

 L’Occitane, anderer Name der Autoroute A20, französische Autobahn
 L’Occitane en Provence, französischer Kosmetikhersteller